Wehrs ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Wehrs (1821–1896), deutscher Landrat
 August von Wehrs (1788–1830), deutscher Offizier in schwedischen Diensten
 Christoph Conrad Hermann Albrecht von Wehrs, deutscher Verwaltungsjurist, 1868–1872 Kreishauptmann im Amt Bersenbrück
 Dorothea Wehrs (1755–1808), deutsche Dichterin und Sachbuchautorin
 Georg Friedrich Wehrs (1753–1818), deutscher Jurist
 Hans Wehrs (1885–1953), deutscher Tierarzt
 Johann Christof Wehrs, deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Johann Thomas Ludwig Wehrs (1751–1811), deutscher Theologe, der dem Hainbund in Göttingen angehörte
 Kevin Wehrs (* 1988), US-amerikanisch-ungarischer Eishockeyspieler
 Nikolai Wehrs (* 1978), deutscher Historiker